Karol Maj herbu Starykoń (ur. w XVIII w., zm. w XIX w.) – polski szlachcic, ziemianin, subdelegat grodzki piotrowski, burgrabia grodzki piotrowski, sędzia kryminalny.

Życiorys 
Karol Maj pochodził ze szlacheckiej rodziny ziemiańskiej, Majów herbu Starykoń. Był dziedzicem miejscowości Sudzin, zlokalizowanej w obecnym województwie łódzkim. 

Za życia pełnił kilka funkcji dygnitarskich. Był burgrabią grodzkim piotrowskim i subdelegatem grodzkim piotrowskim.

W 1803 roku wylegitymował się ze swojego prawa do szlachectwa w Galicji Zachodniej.

Karol Maj w 1818 roku był sędzią kryminalnym do spraw karnych w Lublinie. Stamtąd miał powiązania z Wolnomularstem, posiadał V stopień rytu masońskiego. Figurował jako I dozorca loży Wolność Odzyskana, a także członek honorowy Świątyni Równości w 1820 roku.

Życie prywatne 

Był synem Antoniego Maja, dziedzica miejscowości Wola Życińska, Sudzin i Błonie, zlokalizowanych w dawnym powiecie radomszczańskim. Jego matką była Apolonia Młoszewska, córka Stefana Młoszewskiego i Zuzanny Siemieńskiej.

Genealogia 

Drzewo genealogiczne zostało stworzone na podstawie informacji z sekcji Życie prywatne.

Zobacz też 

 ród herbowy
 heraldyka polska
 lista polskich herbów szlacheckich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 

Majowie herbu Starykoń
Burgrabiowie grodzcy (województwo lubelskie)
Sędziowie Królestwa Kongresowego
Subdelegaci grodzcy (województwo lubelskie)
Ziemiaństwo Królestwa Kongresowego
Polscy wolnomularze (Królestwo Kongresowe)
Urodzeni w XVIII wieku
Zmarli w XIX wieku